

Lokalizacje

Niemcy 
 Lauer – rzeka, dopływ Soławy Frankońskiej

Osoby 
 Andrew Lauer – amerykański aktor
 Jean-Philippe Lauer – francuski archeolog
 Earl Lauer Butz – amerykański działacz państwowy
 Kurt Lauer – nazista
 Martin Lauer – niemiecki lekkoatleta
 Matt Lauer – amerykański dziennikarz telewizyjny
 Sandra Ann Lauer – niemiecka piosenkarka

Inne 
 (3135) Lauer – planetoida